Појам Роберт I може да се односи на:

 Робер I Француски, француски краљ
 Роберт Брус, шкотски краљ
 Роберт I Куртене
 Роберт I од Артоа
 Роберт I од Дреа
 Роберт I Бургундијски
 Роберт I Капујски
 Роберт I Нормандијски
 Роберт I Фландријски